Алексей Евсеевич Бабич (1865 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Черниговской губернии.

Биография 
Православный. Крестьянин Сосницкого уезда Черниговской губернии. Закончил министерское двухклассное училище (земскую школу). Служил два года писцом в монополии (волостным писарем). Позднее работал на казённом винном складе. В течение 1905 устраивал митинги, общественные собрания. В декабре того же года подвергался аресту по подозрению в принадлежности к Всероссийскому Крестьянскому союзу, но вскоре был освобождён из-за отсутствия улик. Имел собственное хозяйство (7 десятин).

Состояние России во время революционного подъёма характеризовал фразой: «Як зубы болят, так треба их выдерти зразу — лики не запоможет».

15 апреля 1906 избран в Первую Государственную Думу от общего состава выборщиков Черниговского губернского избирательного собрания. Входил в Трудовую группу. Выступил по аграрному вопросу.

10 июля 1906 года в г. Выборге подписал «Выборгское воззвание».

22 июля 1906 года вернулся на родину в с. Макошино, где его встретил отряд в 30 казаков. Начальник отряда предъявил бывшему депутату претензии, почему он не явился к нему и не сообщил о приезде и почему он сидит, когда с ним говорит начальство. От него потребовали, чтобы он являлся в становую квартиру за 15 вёрст сначала 2 раза в неделю, с мая 1907 один раз. Своё материальное положение Бабич характеризовал: "Нуждаюсь во всём, как человек разорённый".

За подписание "Выборгского воззвания" осуждён по ст. 129, ч. 1, п. п. 51 и 3 Уголовного Уложения, приговорён к 3-месячному тюремному заключению и лишению избирательных прав.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Литература 
 Иванов Б. Ю., Комзолова А. А., Ряховская И. С. Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва. РОССПЭН. 2008.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906 С. 395.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 68. Лист 11; Фонд 1327. Опись 1. 1905 г. Дело 141. Лист 106 оборот; Дело 143. Лист 156 оборот.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Трудовая группа
Персоналии, чья дата смерти не установлена